

Кобург — місто, Онтаріо

Кобург — місто, Баварія
 Кобург — район, Баварія

Кобург — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область

Кобург — місто, штат Айова
 Кобург — місто, штат Орегон